Poljana est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Poljana, un village situé sur le territoire de la Ville de Tuzla, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Poljana, un village situé dans la municipalité de Velika Kladuša, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Poljana, une localité située dans la municipalité de Lipik, comitat de Požega-Slavonie ;
Poljana, une localité située sur l'île d'Ugljan et dans la municipalité de Preko, comitat de Zadar ;
Poljana, une localité située dans la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb ;
Poljana, une localité située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
Poljana Biškupečka, une localité située dans la municipalité de Varaždin, comitat de Varaždin ;
Poljana Čička, une localité située dans la municipalité de Velika Gorica, comitat de Zagreb ;
Poljana Križevačka, une localité située dans la municipalité de Križevci, comitat de Koprivnica-Križevci ;
Poljana Lekenička, une localité située dans la municipalité de Lekenik, comitat de Sisak-Moslavina ;
Poljana Sutlanska, une localité située dans la municipalité de Zagorska Sela, comitat de Krapina-Zagorje ;
Poljana Vojnićka, une localité située dans la municipalité de Krnjak, comitat de Karlovac ;
au Monténégro
Poljana, un village situé dans la municipalité de Plužine ;
en Serbie
Poljana, une localité située sur le territoire de la Ville de Požarevac, district de Braničevo.
en Slovénie
Poljana, une localité située dans la commune de Prevalje.

Voir aussi